Földrajz
 Remote, település Oregon államban, az Egyesült államokban
 Remote-félsziget, félsziget a Baffin-szigeten, Kanadában
Művészet
 Remote, a Hue & Cry 1988-as albuma
 Remote, brit együttes
 Remote, 2002-es manga